La sonrisa del vampiro puede referirse a:

 La sonrisa del vampiro, un cómic manga del autor Suehiro Maruo.
 La sonrisa del vampiro, un relato de terror de Robert Bloch.